Dois em Um é um duo formado pelos músicos brasileiros Fernanda Monteiro (voz e violoncelo) e seu marido, Luisão Pereira (produtor e multiinstrumentista).

A dupla se formou após a saída de Luisão da banda Penélope. Fernanda, por sua vez, tinha a experiência de integrar a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). O primeiro álbum, Dois em Um, foi gravado em 2009. Em 2013 lançaram o segundo CD, Agora, com participações de Tulipa Ruiz, Gustavo Ruiz e Regis Damasceno (do grupo Cidadão Instigado), entre outros músicos.

Ligações externas
Site oficial

Bandas do Brasil